Эсклармонда:

 Эсклармонда (поэма)
 Эсклармонда (опера)